Эвкалипт выбеленный () — вечнозеленое дерево, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе произрастает в Австралии, в штатах Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Виктория.

Предпочитает сухие места и хорошо дренированные склоны.

Засухо- и жароустойчив. Слабая морозоустойчивость; без существенных повреждений выдерживает морозы в −8… −7 °C.

Ботаническое описание 
Деревья высотой 18—24 м.

Кора в нижней части ствола грубая, в верхней и на ветвях — гладкая, белая.

Молодые листья супротивные, в числе 2—4 пар, черешковые, сизые, яйцевидные, округлые или ланцетные, длиной 5—9 см, шириной 3—5 см. Взрослые листья супротивные, черешковые, ланцетные, длиной 8—16 см, шириной 2—3 см, сизые.

Зонтики пазушные, 5—8-цветковые, ножка зонтика цилиндрическая, длиной 5—12 мм. Бутоны яйцевидные или конические, длиной 8—10 мм, диаметром 5—7 мм, сизые; пыльники обратнояйцевидные, открываются продольными щелями; железка шаровидная.

Плоды на ножках или сидячие, полушаровидные, длиной 4—6 мм, диаметром 5—7 м, диск маленький, слабо выпуклый.

В Австралии цветёт с мая по октябрь; на Черноморском побережье Кавказа — в мае — июле.

Значение и применение 
Древесина красная, прочная, идёт на столбы и строительство мостов.

Листья содержат эфирное (эвкалиптовое) масло, состоящее из цинеола (до 52 %), пинена, сесквитерпена и эвдесмола.

Классификация

Разновидности 
В рамках вида выделяют ряд разновидностей:

Таксономия 
Вид Эвкалипт выбеленный входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

выбеленный
Флора Австралии
Адвентивная флора Евразии